«Программные продукты и системы» — российский высокорейтинговый научный журнал, выходит с 1988 года. 
Выпускается ежеквартально, распространяется по подписке, тираж 1000 экземпляров.

В издании публикуются работы учёных и ведущих специалистов по различным направлениям разработки и использования программного обеспечения и аппаратных средств. Практикуется выпуск тематических номеров журнала по проблемам искусственного интеллекта, системам автоматизированного проектирования, системам качества, системам защиты информации от несанкционированного доступа. 
Издание рассчитано на пользователей, программистов, разработчиков во всех областях жизнедеятельности.

Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре 3 марта 2020 г., свидетельство ПИ № ФС 77-77843. 
Журнал включён в Перечень рецензируемых изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук и входит в Российскую систему научного цитирования РИНЦ. Необходимые материалы предоставляются в научную электронную библиотеку в систему РИНЦ. Всем статьям присваивается DOI для размещения метаданных в реестре Crossref.

Редакция журнала в своей работе руководствуется сводом правил Комитета по этике публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE).

Учредитель: В. П. Куприянов.
Издатель: Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем» (г. Тверь).

ISSN 0236-235Х (печатная версия журнала),

ISSN 2311-2735 (онлайн-версия журнала)

DOI 10.15827/0236-235X

Научные направления журнала 

 Системный анализ, управление и обработка информации;
 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления;
 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям);
 Управление в социальных и экономических системах;
 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей;
 Системы автоматизации проектирования;
 Телекоммуникационные системы и компьютерные сети;
 Вычислительные машины и системы;
 Теоретические основы информатики;
 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
 Методы и системы защиты информации, защита информации.

Редакционная коллегия 
В состав международной редколлегии входят известные ученые и специалисты из Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Мексики, России, Украины и Финляндии.

 Савин Г.И. — главный редактор, академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук, председатель научного совета РАН «Высокопроизводительные вычислительные системы, научные коммуникации и информационная инфраструктура», член редколлегии журнала «Доклады академии наук» и «Программные продукты и системы».
 Семенов Н.А. — заместитель главного редактора, доктор технических наук, профессор Тверского государственного технического университета, почетный работник высшего профессионального образования, академик международной академии системных исследований, специалист в области разработки интеллектуальных информационных систем и маркетинга (г. Тверь, Россия).
 Афанасьев А.П. — доктор физико-математических наук, академик РАЕН, специалист в области теории управления и информационных технологий, заведующий Центром распределенных вычислений Института проблем передачи информации РАН.
 Баламетов Ашраф Баламет оглы – доктор технических наук, профессор, действительный член Академии электротехнических наук РФ, руководитель научного направления в Азербайджанском научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте энергетики (Азербайджан, Баку).
 Батыршин И.З. — член международной редакционной коллегии. Доктор физико-математических наук, профессор. Ведущий научный сотрудник Исследовательской программы по прикладной математике и вычислениям Мексиканского нефтяного института (Instituto Mexicano del Petroleo). Профессор аспирантуры Мексиканского нефтяного института. Приглашенный профессор Исследовательского вычислительного центра Национального политехнического института Мексики. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (г. Мехико, Мексика).
 Голенков В.В. — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Интеллектуальных информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, председатель Белорусского отделения Российской ассоциации искусственного интеллекта.
 Елизаров А.М. — доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета, руководитель дирекции образовательных программ Института развития информационного общества, специалист в области математического моделирования и информационных технологий (г. Казань, Россия).
 Еремеев А.П. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики "Национального исследовательского университета "МЭИ", лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, академик РАЕН, специалист в области разработки динамических экспертных систем (г. Москва, Россия).
 Кузнецов О.П. – ученый-исследователь и крупный специалист в области искусственного интеллекта и логического управления. Заведующий лабораторией "Методов интеллектуализации дискретных процессов и систем управления" Института проблем управления РАН (ИПУ РАН) им В.А. Трапезникова. Председатель Научного Совета Российской ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ). Член Научного Совета по методологии искусственного интеллекта Российской академии наук (НСМИИ РАН) (г. Москва, Россия)
 Курейчик В.М. – доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе Южного Федерального Университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академии РАЕН, специалист в области генетических алгоритмов (г. Таганрог, Россия).
 Лисецкий Ю.М. - доктор технических наук, генеральный директор ДП «S&T УКРАИНА», член Ученого совета Института проблем математических машин и систем НАН Украины (г. Киев, Украина).
 Мамросенко К.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры “Космические телекоммуникации”, заведующий отделом в Центре визуализации и спутниковых информационных технологий НИИСИ РАН.
 Мейер Бертран - профессор, зав. кафедрой Software Engeneeting Высшей политехнической школы – ETH, почетный профессор Йоркского университета, зав. кафедрой Программной инженерии и верификации программ СПбГУ ИТМО, создатель языка программирования Эйфель, один из ведущих ученых в области инженерии программного обеспечения (Швейцария, Цюрих).
 Нгуен Тхань Нги - доктор физико-математических наук, профессор, проректор Ханойского открытого университета (г. Ханой, Вьетнам).
 Николов Р.В. - доктор наук, профессор Университета библиотековедения и информационных технологий Софии, ведет преподавательскую и исследовательскую деятельность, директор центра IST Софийского университета, является Исполнительным директором всех мероприятиях центра ISТ, руководитель научно-исследовательской программы Департамента Софийского университета (г. София, Болгария).
 Палюх Б.В. – доктор технических наук, профессор Тверского государственного технического университета, академик международной академии информатизации, зав. кафедрой Информационные системы и технологии, специалист в области разработки АСУ (г. Тверь, Россия).
 Рахманов А.А. – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии Правительства Российской Федерации, лауреат Государственной премии имени Г.К. Жукова, председатель экспертного совета ВАК АН РФ по военной науке и технике, заместитель генерального директора Концерна РТИ «Системы» (г. Москва, Россия).
 Серов В.С. – доктор наук, профессор Университета прикладных наук Оулу (г. Оулу, Финляндия)
 Сотников А.Н. – доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заместитель директора Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН (г. Москва, Россия).
 Сулейманов Д.Ш. - академик Академии наук Республики Татарстан, доктор технических наук, профессор Казанского государственного технического университета (г. Казань, Республика Татарстан, Россия).
 Тарасов В.Б. – кандидат технических наук, доцент Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана, член-корреспондент РАЕН, специалист в области искусственного интеллекта, мультиагентных систем (г. Москва, Россия).
 Татарникова Т.М. – доктор технических наук, доцент. Заведующая кафедрой информационных технологий и систем безопасности Института информационных систем и геотехнологий Российского государственного гидрометеорологического университета (г. С.-Петербург, Россия).
 Ульянов С.В. – доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований, академик Японской и Американской НАН, научный консультант R&D Centre of Yamaha Motor Coo. and STMicroelectronics, специалист в области интеллектуальных систем управления.
 Хорошевский В.Ф. - доктор технических наук, профессор, кафедры "Интеллектуальные системы" факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института (технического университета), чл.-корр. РАЕН, специалист в области искусственного интеллекта, программного обеспечения искусственного интеллекта и семантических технологий, обработки естественного языка и семантического Веба (г. Москва, Россия).
 Язенин А.В. – доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета прикладной математики и кибернетики Тверского государственного университета, специалист в области нечетких систем и мягких вычислений, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (г. Тверь, Россия).

Ассоциированные члены редакции 

 Национальный исследовательский университет «МЭИ» (г. Москва)
 Технологический институт Южного федерального университета (г. Таганрог)
 Тверской государственный технический университет (г. Тверь)
 Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем» (г. Тверь)

Ссылки 
 Сайт журнала

Научные журналы России